

Persone 
 Amedeo Tessitori (1994) – cestista italiano
 Luigi Pio Tessitori (1887-1919) – indologo italiano
 Tiziano Tessitori (1895-1973) – politico italiano

Teatro 
 I tessitori (Die Weber) – dramma in cinque atti di Gerhart Hauptmann scritto nel 1892 e rappresentato nel 1894